Gebänderte Wassernatter ist der deutsche Artname für folgende Schlangen (Unterfamilie Wassernattern (Natricinae)):

 Nerodia fasciata (Linnaeus, 1766) – Südliche Schwimmnatter
 Rhabdophis nigrocinctus (Blyth, 1856)